Пётр Рытель (; 20 сентября 1884, Вильна — 2 января 1970,  Варшава) — польский композитор, музыкальный критик и педагог.

Биография и творчество 
Окончил Варшавскую консерваторию (1908) у Александра Михаловского (фортепиано) и Зыгмунта Носковского (композиция). Дебютировал как композитор в 1911 г. симфонической поэмой «Гражина». Автор четырёх симфоний, в том числе Второй Мицкевичевской (для тенора, хора и оркестра) и Третьей (для тенора и оркестра) на стихи Юлиуша Словацкого, ряда опер и балетов, отмеченных влиянием Вагнера.

Критическая деятельность 
В критических выступлениях 1920-х гг. проявил себя как «желчный и подчас жестокий критик», противник музыки Кароля Шимановского; по утверждению английского исследователя Адриана Томаса, был известен антисемитскими выпадами.

Педагогическая деятельность 
Преподавал в Варшавской консерватории в 1911—1939 гг. и затем в 1945—1952 гг., среди его учеников, в частности, Анджей Пануфник, Влодзимеж Котоньский, Тадеуш Бэрд, Александр Тансман, Збигнев Турский. В 1956—1961 гг. ректор Высшей школы музыки в Сопоте.

Признание 
Орден Возрождения Польши (1937). Премия Гданьска (1960).

Примечания 

Композиторы Польши XX века
Оперные композиторы Польши
Музыкальные педагоги Польши
Выпускники вузов Варшавы
Преподаватели вузов Польши
Музыкальные критики Польши
Академические музыканты Польши
Кавалеры Рыцарского креста ордена Возрождения Польши